Фрегаты типа «Явуз» — серия из четырех фрегатов, построенных для ВМС Турции.  Спроектированы в Германии и относятся к семейству модульных боевых кораблей MEKO, в данном случае — MEKO 200. Контракт на поставку четырёх кораблей был подписан правительством Турции в апреле 1983 года. Два корабля были построены в Германии и два в Турции при содействии Германии. По конструкции они схожи с более крупными фрегатами типа Barbaros, которые являются улучшенными версиями фрегатов типа «Явуз».

В ВМС Турции в настоящее время осуществляется ограниченный проект модернизации комплекса радиоэлектронной борьбы. Планируется локализовать системы ECM и ECCM, активные ловушки, LWR, IRST и системы пользовательского интерфейса. 

Ожидается, что фрегаты этого типа будут заменены фрегатами типа «Стамбул».

Состав серии

См. также 

 List of Turkish current frigates
 List of Turkish Navy ships

Примечания

Источники 

 Gardiner, Robert; Chumbley, Stephen & Budzbon, Przemysław (1995). Conway's All the World's Fighting Ships 1947–1995. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press. ISBN 1-55750-132-7.
Фрегаты Германии
Фрегаты по типам